België:
Neuville (Beauraing), een gehucht in de deelgemeente Martouzin-Neuville van Beauraing in de provincie Namen
Neuville (Luik), een plaats in de gemeente Stavelot in de provincie Luik
Neuville (Luxemburg), een gehucht in de gemeente Vielsalm in de Luxemburg
Neuville (Philippeville), deelgemeente van Philippeville in de provincie Namen
Neuville (Quebec), een stad in Canada
Neuville-en-Condroz, deelgemeente van Neupré in de provincie Luik
Neuville-sous-Huy, deelgemeente van Hoei in de provincie Luik

En
 Thierry Neuville, een rallypiloot uit België

Neuville (Corrèze)
Neuville (Puy-de-Dôme)
Neuville (Somme), voormalige gemeente

ook:
Neuville-au-Bois, Somme  
Neuville-au-Cornet,  Pas-de-Calais
Neuville-au-Plain,  Manche 
Neuville-aux-Bois,  Loiret 
Neuville-Bosc, Oise 
Neuville-Bourjonval,   Pas-de-Calais
Neuville-Coppegueule,  Somme 
Neuville-Day, Ardennes
Neuville-de-Poitou,  Vienne 
Neuville-en-Avesnois,  Noorderdepartement 
Neuville-en-Beaumont,  Manche 
Neuville-en-Ferrain,  Noorderdepartement
Neuville-en-Verdunois, Meuse 
Neuville-Ferrières,   Seine-Maritime 
Neuville-les-Dames, Ain  
Neuville-lès-Decize,  Nièvre  
Neuville-lès-Lœuilly,  Somme 
Neuville-lès-This, Ardennes
Neuville-lès-Vaucouleurs,  Meuse  
Neuville-lez-Beaulieu,  Ardennes
Neuville-près-Sées, Orne 
Neuville-Saint-Amand, Aisne 
Neuville-Saint-Rémy, Noorderdepartement
Neuville-Saint-Vaast, Pas-de-Calais
Neuville-sous-Arzillières, Marne
Neuville-sous-Montreuil, Pas-de-Calais
Neuville-sur-Ailette, Aisne 
Neuville-sur-Ain, Ain 
Neuville-sur-Authou, Eure  
Neuville-sur-Brenne, Indre-et-Loire
Neuville-sur-Escaut, Noorderdepartement
Neuville-sur-Margival, Aisne 
Neuville-sur-Oise, Val-d'Oise
Neuville-sur-Ornain, Meuse  
Neuville-sur-Saône, Rhône 
Neuville-sur-Sarthe, Sarthe 
Neuville-sur-Seine, Aube 
Neuville-sur-Touques, Orne 
Neuville-sur-Vanne, Aube 
Neuville-Vitasse, Pas-de-Calais

gemeenten met de naam La Neuville of Laneuville

Homonieme Franse gemeentenaam